Hoffinger ist der Familienname von:

 Anton Johann Gross-Hoffinger (1808–1875), österreichischer Geograf, Lexikograf, Schriftsteller, Verleger
 Bobby Hoffinger (1901–1976), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Georg Hoffinger (* 1941), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Johann von Hoffinger (1825–1879), österreichischer Publizist
 Johann Georg Hoffinger (1756–1792), österreichischer Mediziner
 Johann Michael Hoffinger (1723–1756), österreichischer Mediziner
 Josefine von Hoffinger (1820–1868), österreichische Übersetzerin
 Oliver Hoffinger (* 1970), österreichischer Fernsehkoch
 Rudolf von Hoffinger (1830–1900), österreichisch-ungarischer Feldmarschallleutnant

Siehe auch:
 Hofinger